Сопот — топоним.

Болгария 
 Сопот — город в Пловдивской области.
 Сопот — село в Ловечской области.
 Сопот — община в Пловдивской области.

Польша 
 Сопот — город в Польше.
 «Сопот» — польский баскетбольный клуб.

Сербия 
  — город в Сербии.
 Сопот — община в Сербии.

Украина 
 Сопот — село в Яворовском районе Львовской области.
 Сопот — село в Стрыйском районе Львовской области.

Черногория 
 Сопот — пещера в Черногории.